Andreea Mitu e İpek Soylu erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Mitu ha fatto coppia con Mariana Duque Mariño, perdendo nei quarti di finale contro Tímea Babos e Çağla Büyükakçay. Soylu ha partecipato con Hsieh Su-wei, perdendo al primo turno contro Dalila Jakupovič e Nadia Kichenok.

In finale Dalila Jakupovič e Kichenok hanno sconfitto Nicole Melichar ed Elise Mertens con il punteggio di 7-66, 6-2.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  İpek Soylu (primo turno)
  María Irigoyen /  Paula Kania (primo turno)

 Nao Hibino /  Danka Kovinić (semifinale)
 Nicole Melichar /  Elise Mertens (finale)

Wildcard 

  Ayla Aksu /  Dajana Jastrems'ka (quarti di finale)

 Pemra Özgen /  Melis Sezer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2017